Ка́нтуэлл () — фамилия. Известные носители:

 Кантуэлл, Лесли (1987—2013) — новозеландская атлетка.
 Кантуэлл, Мария (род. 1958) — американский политик, младший сенатор Соединенных Штатов от штата Вашингтон с 2001 года.
 Кантуэлл, Ноэл (1932—2005) — ирландский игрок в крикет, футболист и футбольный тренер.